Leda je české příslovce vyjadřující určitou podmíněnost nějakého děje. Krom toho to může také být:

 Léda – mytologická postava 
 
 Leda (Antakmenių ežeras) – litevský potok, přítok jezera Antakmenių ežeras
 HMS Leda – anglická bojová loď 
 
 Leda (měsíc) – Jupiterův měsíc
 
 Leda (vydavatelství) – české vydavatelství jazykových učebnic